Abba kan avse:

 Abba – en svensk popgrupp
 ABBA (musikalbum) – ett album av gruppen
 Abba Seafood – ett fiskkonservföretag
 Abba (teologi) – ett arameiskt ord
 Abba (hederstitel) – en hederstitel och förtroligt tilltal
 ett släkte hjulspindlar, se Abba transversa

Geografi

Australien 

 Abba River

Etiopien 

 Ābaya Hāyk', sjö, 

Robotskapade Etiopienförgreningar